Mistrzostwa świata w piłce wodnej (ang. FINA World Water Polo Championships) – międzynarodowy turniej piłki wodnej organizowany przez Międzynarodową Federację Pływacką (FINA) dla męskich i żeńskich reprezentacji narodowych jako jedna z dyscyplin sportu na Mistrzostwach świata w pływaniu. Pierwsze mistrzostwa startowały w 1973 roku w Belgradzie i uczestniczyły w nim 16 męskich drużyn. Od 1986 rozgrywano w dwóch kategoriach: mężczyzn i kobiet. Rozgrywki odbywają się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyli męskie reprezentacje Węgier i Włoch oraz żeńska reprezentacja Stanów Zjednoczonych.

Mężczyźni

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 12 drużyn. Liderem klasyfikacji są Węgry i Włochy, które zdobyły złote medale mistrzostw po 3 razy.

Stan na grudzień 2018.

Kobiety

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 10 drużyn. Liderem klasyfikacji są Stany Zjednoczone, które zdobyły złote medale mistrzostw 5 razy.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Pływackiej (FINA) 

!